Корну-де-Жос () — село в Румунії, у повіті Прахова. Адміністративний центр комуни Корну.
 Корну-де-Жос () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Дрегенешть.